Шестопе́рово — деревня в Ярском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Уканское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Чура в 20 км юго-западнее Яра.

История 
По состоянию на 1 августа 1957 года Шестоперово входило в Азьмановский сельсовет.

Население 

В 1980 году население деревни составляло 140 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района